Världsmästerskapet i handboll för herrar 1974 spelades i det dåvarande Östtyskland 28 februari-10 mars 1974. Rumänien vann turneringen före Östtyskland och Jugoslavien.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om nionde- till tolfteplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Spelartrupper
Världsmästerskapet i handboll 1974 - Spelartrupper

1974 i Östtyskland
Internationella handbollstävlingar i Östtyskland
Handbollssäsongen 1973/1974